Gerhard Thyben (* 24. Februar 1922 in Kiel; † 4. September 2006 in Cali) war ein Jagdpilot der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Als sogenanntes Fliegerass erlangte er 157 Luftsiege. Er hat das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes während des Zweiten Weltkriegs erhalten. Als Fliegerass wurden Militärpiloten bezeichnet, die fünf oder mehr feindliche Flugzeuge während einer oder mehrerer Luftkämpfe abgeschossen haben.

Thyben flog 385 Kampfeinsätze und beansprucht 157 Luftsiege. Er behauptet 152 Siege an der Ostfront erlangt zu haben, inklusive des Abschusses von 28 Il-2 Schturmowik, sowie 5 Siege an der Westfront. Er flog 22 Bomberangriffe, wobei zwei Flugzeuge sowie 7 Lastwagen zerstört worden seien.

Ihm wurde das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen.

Herkunft und Schule 
Gerhard Thyben wurde 1922 in Kiel als einziger Sohn des Prokuristen Fritz Thyben und Lisbeth Thyben (geb. Ebelmann) geboren.

Familie 
Aus seiner in Buenos Aires geschlossenen Ehe mit Magdalena, der deutschen Witwe eines bei Stalingrad nach nur vierwochiger Ehe gefallenen Heeresoffiziers, die bei einem Onkel in Buenos Aires Zuflucht gefunden hatte, stammte der Sohn Gerhard Thyben Jr. Dieser ist seit 8. November 2002 deutscher Honorarkonsul in Cali.

Lebensabschnitte

Jagdpilot der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg 
Nach dem Schulabschluss bewarb er sich für den militärischen Dienst in der Luftwaffe am 15. Juli 1940. Bis zum letzten Kriegstag des Zweiten Weltkriegs, dem 8. Mai 1945, diente er dort als Jagdpilot.

Kriegsgefangenschaft 
Gerhard Thyben war vom 8. Mai 1945 bis 10. Juli 1945 in englischer Kriegsgefangenschaft in  Schleswig-Holstein, zunächst in Kiel-Holtenau, dann in Lütjenburg, zuletzt in Bad Segeberg. Er wurde ebenda entlassen.

Übersiedlung nach Argentinien 
Gerhard Thyben ist über Frankreich und Spanien nach Argentinien ausgewandert. Er wurde zeitweise sesshaft in Buenos Aires.

Übersiedlung nach Kolumbien 
Gerüchte über die Möglichkeiten einer Pilotentätigkeit in Kolumbien und Versuche als Pilot Fuß zu fassen.

Testpilot der Kolumbianischen Luftwaffe 
Ab 19. Juli 1954 konnte Gerhard Thyben für zwei Jahre Flugzeuge der Kolumbianischen Luftwaffe fliegen, nachdem sie Reparaturen durchlaufen hatten. Dabei konnte er auch militärische Piloten unterweisen.
Das Angebot einer militärischen Jagdpilot-Tätigkeit, das ihm unterbreitet wurde, lehnte Gerhard Thyben nach den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg ab.

Agrarpilot in Kolumbien 
Im Anschluss an die zweijährige Tätigkeit bei der Luftwaffe Kolumbiens ergab sich als einzig mögliche fliegerische Tätigkeit der Einsatz in der Schädlingsbekämpfung aus der Luft. Dazu flog Thyben zunächst für die Firma Caita im Departement Tolima, später bei FumiValle im Departement Valle del Cauca. Dabei erlitt er einen schweren Flugunfall.

Einzelnachweise

Quellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Militärpilot (Deutsches Reich)
Deutscher
Geboren 1922
Gestorben 2006
Mann